Leuckart steht für:

 Leuckart von Weißdorf (auch: Leuckart von Weissdorf), fränkisches Adelsgeschlecht

Leuckart ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ernst Christoph Leuckart (1748–1817), deutscher Musikverleger
 Friedrich Leuckart (1794–1843), deutscher Mediziner und Naturforscher
Michael Leuckart (1710–1792), deutscher Buchdrucker
 Rudolf Leuckart (1822–1898), deutscher Zoologe
 Rudolf Leuckart (Chemiker) (1854–1889), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Leukart